Miejscowości w USA:
 Lawton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Woodbury
 Lawton – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Van Buren
 Lawton – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ramsey
 Lawton – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Comanche
Gminy w USA:
 Lawton (ang. Lawton Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ramsey